Albert-Félix-Théophile Thomas (1847–1907) francia műépítész
 Albert Thomas (1878–1932) francia közgazdász, politikus az első világháború idején
 Albert Thomas (1935–2013) ausztrál atléta, közép és hosszútáv futó, olimpikon
 Albert Thomas (1938) holland nemzetközi labdarúgó-játékvezető